

Sigle 
 Völkischer Kampfring Südtirols  – organizzazione di ispirazione nazista attiva in Alto Adige

Altro 
 VKS – Kosmičeskie vojska, forze spaziali russe